Сипченко Валерій Іванович — кандидат педагогічних наук, професор, відмінник народної освіти України, заслужений працівник освіти України.
 Сипченко Микола Іванович (1968—2014) — український військовослужбовець, сержант Збройних сил України, доброволець, учасник російсько-української війни.

Примітки